Juan Pablo Satorra (Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires; ) es un expiloto argentino de automovilismo. Compitió, entre otras categorías, en la Fórmula Renault Argentina y en el TC2000.

Resultados

Turismo Competición 2000

Referencias 

Ficha en Driver Database

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Turismo Competición 2000